Кара Блек і Анастасія Родіонова були чинними чемпіонками, але цього разу Родіонова вирішила взяти участь у турнірі в Брисбені. Блек грала в парі з Мариною Еракович, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Абігейл Гатрі і Саша Джонс.
Шерон Фічмен і Марія Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Луціє Градецька і Міхаелла Крайчек з рахунком 2–6, 6–0, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Round

2014
ASB Classic, парний розряд